Tchernomorets ou Tchernomorec (avec l'alphabet cyrillique : Черноморец) peut désigner :
 Géographie :
 la ville de Tchernomorets en Bulgarie ;
 Sport :
 le PSFC Tchernomorets Bourgas, club de football implanté à Bourgas (Bulgarie) ;
 le PFC Tchernomorets Bourgas Sofia, club de football implanté à Sofia (Bulgarie) ;
 le FK Tchernomorets, club de football implanté à Odessa (Ukraine) ;
 le FK Tchernomorets Novorossiisk, club de football implanté à Novorossiisk (Russie) ;
 le stade de Tchernomorets sis à Bourgas (Bulgarie) ;
 le stade de Tchernomorets sis à Odessa (Ukraine).